Der Landtagswahlkreis Köln VII ist ein Landtagswahlkreis in Köln in Nordrhein-Westfalen. Er ist seit 1980 deckungsgleich mit dem Stadtbezirk Mülheim. Ausnahme war die Landtagswahl 2000, wo der Wahlkreis den Stadtbezirk Kalk umfasste. Köln VII und der nunmehr aufgelöste Landtagswahlkreis Köln VIII tauschten also ihr Gebiet. Das Gebiet von Kalk verteilt sich heute auf die Wahlkreise Köln V und Köln VI.

Landtagswahl 2022 
Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022 fand am Sonntag, dem 15. Mai 2022, statt. Das Ergebnis lautete:

Landtagswahl 2017 

Bei der Landtagswahl am 14. Mai 2017 waren 95.509 Bürger wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,99 %. Das vorläufige Ergebnis lautet:

Neben dem direkt gewählten Wahlkreisabgeordneten Martin Börschel (SPD), der dem Landtag seit 2005 angehört, wurde der AfD-Kandidat Sven Tritschler über die Landesliste seiner Partei in das Parlament gewählt.

Landtagswahl 2012 
Wahlberechtigt waren 95.578 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,2 %

Landtagswahl 2010 

Wahlberechtigt waren 95.126 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,6 %

Landtagswahl 2005 

Wahlberechtigt waren 95.256 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,6 %

Siehe auch 
 Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen
 Liste der Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen 2022

Einzelnachweise

Weblinks 
 Landtagswahlen NRW

Koln 7
Wahlkreis (Köln)